Le elezioni comunali in Puglia del 2001 si sono svolte il 13 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 27 maggio, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e le elezioni politiche. Complessivamente, sono andati al voto 72 comuni pugliesi, di cui 21 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Acquaviva delle Fonti

Adelfia

Altamura

Bitetto

Casamassima

Giovinazzo

Grumo Appula

Modugno

Molfetta

Palo del Colle

Triggiano

Valenzano

Provincia di Brindisi

Cellino San Marco

Cisternino

Erchie

Francavilla Fontana

Oria

San Pancrazio Salentino

San Vito dei Normanni

Provincia di Foggia

Alberona

Anzano di Puglia

Ascoli Satriano

Candela

Castelluccio dei Sauri

San Marco in Lamis

Serracapriola

Trinitapoli

Vieste

Zapponeta

Provincia di Lecce

Alessano

Alliste

Campi Salentina

Caprarica di Lecce

Castrignano del Capo

Cavallino

Copertino

Corigliano d'Otranto

Corsano

Cutrofiano

Diso

Galatina

Gallipoli

Lizzanello

Melissano

Monteroni di Lecce

Nociglia

Novoli

Patù

Poggiardo

Porto Cesareo

San Cassiano

Sogliano Cavour

Taurisano

Taviano

Trepuzzi

Tricase

Ugento

Provincia di Taranto

Avetrana

Carosino

Ginosa

Grottaglie

Laterza

Lizzano

Massafra

Monteiasi

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Statte

Torricella

Note 

Puglia
2001